Oracle (Engels voor orakel) kan verwijzen naar:

Oracle (automerk), een Belgisch automerk
Oracle (band), een band
Oracle Corporation, een Amerikaans bedrijf
Oracle Database, databasemanagementsysteem van Oracle Corporation
Oracle (Arizona), een dorp in Pinal County (Arizona, Verenigde Staten)

Zie ook
Oracle Junction
Orakel